TJJ est un sigle qui peut désigner :
 Taux au jour-le-jour, un taux d'intérêt in fine applicable d'un jour ouvré au suivant.
 Telephone Jim Jesus, un producteur de hip-hop du label anticon..

Tjj 
 Tjj est la transcription du nom en hiéroglyphe de Tiyi.